Rocca Alta steht für:

 Sperrfort Rocca Alta, autobiographischer Roman von Luis Trenker
 das in diesem Roman als Rocca Alta bezeichnete Werk Verle